Внутренняя Империя () — метрополитенский ареал (расширенная полицентрическая агломерация), расположенная в южной части штата Калифорния вокруг городов Риверсайд и Сан-Бернардино. Это третий по величине урбанизированный район в Калифорнии. В Бюро переписи населения США район значится как агломерация Риверсайд — Сан-Бернардино — Онтарио, состоящий из округов Риверсайд и Сан-Бернардино. Однако некоторые источники, такие как The New York Times и Los Angeles Times, сообщают, что жители некоторых районов долины Виктора, Коачеллы и Темекьюла не считают себя жителями «Внутренней Империи».

Описание 
Площадь региона составляет 70 000 км². Население — 4 миллиона человек, что делает его 3-м по населению районом в Калифорнии и 14-м в США. Большая часть населения агломерации сосредоточена в её юго-западной части, примыкая в Большому Лос-Анджелесу.

Название 
Название «Inland Empire» было использовано в калифорнийской газете Riverside Enterprise в апреле 1914 года. Вероятно, девелоперы придумали это название для того, чтобы рекламировать недвижимость в этом регионе и подчеркнуть его преимущества. Оно связано с тем, что регион находится на некотором расстоянии от побережья Тихого океана, а также с тем, что изначально его называли «Апельсиновой Империей» () из-за того, что в нем выращивали эти фрукты.

Города региона

Примечания

Ссылки 

Агломерации Калифорнии
Южная Калифорния